Varga Edit
 Varga Edit (1917–2006) vegyész, vállalatigazgató, Kökény Mihály édesanyja
 Varga Edit (1933) színésznő, rendezőasszisztens
 Varga Edit (1975) televíziós szerkesztő, műsorvezető
 Varga Edit, a Katolikus Rádió szerkesztője, a Képmás magazin Családbarát Médiáért díjának 2015-ös jelöltje
Varga Edith
 Varga Edith (1931–2020) egyiptológus